Okręty US Navy o nazwie USS  "Eversole":

 Pierwszy "Eversole" (DE-404) był niszczycielem eskortowym typu John C. Butler, który wszedł do służby 21 marca 1944 i został zatopiony w Zatoce Leyte 28 października 1944.
 Drugi "Eversole" (DD-789) był niszczycielem typu Gearing, który został zwodowany 8 stycznia 1946 i przekazany Turcji 11 lipca 1973.

Eversole